Джанай:
 Джанай — татарский царевич, касимовский правитель (1506—1512)
 Джанай — татарский царевич, один из сыновей хана Ахмата
 Джанай — село, Красноярский район (Астраханская область)
 Джанай — прежнее название исчезнувшего села Боброво в Джанкойском районе Крыма